Vandiver peut désigner :

Patronyme 
 , gouverneur de la Géorgie aux États-Unis.
 , historien américain.
 Harry Vandiver, mathématicien américain.
 , professeur américain.
 Shaun Vandiver, joueur de basket-ball américain.
 , homme politique américain.

Toponyme 
 Vandiver, une census-designated place et une communauté non-incorporée du comté de Shelby en Alabama.
 Vandiver, un village du comté d'Audrain, dans le Missouri, aux États-Unis.